Weta — nome de vários insectos nativos da Nova Zelândia

Weta Limited
Weta Workshop — divisão da Weta Limited, empresa de efeitos especiais
Weta Digital — divisão de efeitos especiais digitais da Weta Limited
Weta Collectibles — divisão de mercadorias da Weta
WETA Original Rayguns — divisão comercial da Weta Collectibles

Desambiguações de biologia

Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de cinema